Naajat Iluat bezeichnet:
 Naajat Iluat (Bucht), Bucht im Distrikt Narsaq, Grönland
 Naajat Iluat (Fjord), Fjord im Distrikt Narsaq, Grönland